ФК «Болонья» в сезоні 1927—1928 — сезон італійського футбольного клубу «Болонья».

Склад команди

Чемпіонат Італії

Група В 

 
 25-09-1927, Болонья — Про Патрія — 1-1
 02-10-1927, Ліворно — Болонья — 0-3
 09-10-1927, Болонья — Модена — 1-1
 16-10-1927, Ювентус — Болонья — 1-0
 30-10-1927, Болонья — Рома — 3-0
 13-11-1927, Домінанте Дженоа — Болонья — 0-0
 27-11-1927, Болонья — Еллас Верона — 10-1
 04-12-1927, Інтернаціонале — Болонья — 2-4
 08-12-1927, Болонья — Новара — 1-0
 11-12-1927, Казале — Болонья — 0-0
 18-12-1927, Про Патрія — Болонья — 1-1
 25-12-1927, Болонья — Ліворно — 3-0
 08-01-1928, Модена — Болонья — 2-1
 15-01-1928, Болонья — Ювентус 2-0
 22-01-1928, Рома — Болонья — 1-1
 29-01-1928, Болонья — Домінанте Дженоа — 7-0
 12-02-1928, Еллас Верона — Болонья — 0-1
 19-02-1928, Болонья — Інтернаціонале — 1-1
 26-02-1928, Новара — Болонья — 4-0
 04-03-1928, Болонья — Казале — 4-1

Фінальний раунд 

 11-03-1928, Болонья — Алессандрія — 1-1
 18-03-1928, Мілан — Болонья — 1-1
 01-04-1928, Болонья — Торіно — 1-1
 29-04-1928, Болонья — Дженоа — 3-1
 06-05-1928, Інтернаціонале — Болонья — 3-1
 13-05-1928, Ювентус — Болонья — 1-1
 17-05-1928, Болонья — Казале 7-0
 24-06-1928, Алессандрія — Болонья — 1-1
 28-06-1928, Болонья — Мілан 5-0
 01-07-1928, Болонья — Інтернаціонале — 3-1
 05-07-1928, Торіно — Болонья — 1-0
 08-07-1928, Дженоа — Болонья — 2-0
 15-07-1928, Болонья — Ювентус — 0-2
 22-07-1928, Казале — Болонья — 3-4

Склад команди

Товариські матчі 
 11-09-1927, Фаєнца — Болонья — 1-7
 18-09-1927, Казале — Болонья — 0-3
 20-09-1927, Болонья — Б'єллезе — 2-0
 23-10-1927, Болонья — Падова — 4-0
 26-12-1927, Болонья — Уйпешт (Угорщина) — 0-1
 24-01-1928, Наполі — Болонья — 1-3
 25-03-1928, Болонья — Пістоєзе 8-2
 15-04-1928, Венеція — Болонья — 1-4
 21-04-1928, Збірна Падуї — Болонья — 1-6
 20-05-1928, Персічетана — Болонья — 0-1
 24-05-1928, Болонья — Реджана — 2-0
 27-05-1928, Болонья — Леньяно — 8-1
 03-06-1928, Болонья — Про Верчеллі — 3-3
 07-06-1928, Болонья — Модена — 5-0
 10-06-1928, Модена — Болонья — 3-2
 17-06-1928, Болонья — Ліворно — 6-2

Посилання 
 
 

1927–1928
Болонья